Szwajcaria:
 Frutigen – dawny okręg (Amtsbezirk) w kantonie Berno 
 Frutigen – gmina w kantonie Berno, w okręgu Frutigen-Niedersimmental
 Frutigen-Niedersimmental – okręg (Verwaltungskreis) w kantonie Berno